Mehrens ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Mehrens (* 2001), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Christian Mehrens (* 1972), deutscher Basketballspieler
 Ulf Mehrens (* 1956), deutscher Sportfunktionär und Vorsitzender des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes